Star Soldier (computerspel uit 1986), is een computerspel voor de Game Boy Advance, MSX, NES, Nintendo 3DS, Wii
 Star Soldier (computerspel uit 1987), is een computerspel voor de Commodore 64
 Star Soldier (computerspel uit 2005), is een computerspel voor de PSP